Vinícius Teixeira (3. travnja 1988.), brazilski rukometni reprezentativac .
Nastupio na svjetskom prvenstvu 2019. godine.

Brazilski rukometaši